Republik der Strolche steht für:

 Republik der Strolche (Roman), Roman von Leonid Pantelejew und Grigorij Belych (1927)
 Republik der Strolche (Film), sowjetischer Spielfilm von Gennadi Poloka (1966)
 Republik der Strolche (Album), Album der Band Landser (1995)